wywłaszczenie –  metoda zapobiegania blokadom systemu operacyjnego
 wywłaszczenie – odebranie praw, np. do nieruchomości